Bullerbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bullerbådan (vid Köklot, Korsholm), Österbotten,  (1 ha)
 Bullerbådan (vid Södra Vallgrund, Korsholm), Österbotten,  (1 ha)

Se även
Bullergrund
Bullergrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar